Eihandgranaat No. 1, een Nederlandse handgranaat die werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog
 Eihandgranaat No. 2, een Engelse handgranaat, origineel bekend onder de naam Mill's bomb No. 5
 Eihandgranaat No. 3, een Nederlandse handgranaat die werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog